Coalville – miasto w Leicestershire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Coalville – jednostka osadnicza w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Coalville – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Summit